Clearwater puede referirse a los siguientes lugares:

 Clearwater (Carolina del Sur)
 Clearwater (Florida)
 Clearwater (Kansas)
 Clearwater (Minnesota)
 Clearwater (Nebraska)
 Clearwater (Washington)